Neumeister ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Neumeister (* 1941), deutscher Designer
 Andreas Neumeister (* 1959), deutscher Schriftsteller
 Brigitte Neumeister (1944–2013), österreichische Schauspielerin
 Christian Neumeister (1824–1897), deutscher Beamter und Politiker
 Christoff Neumeister (* 1933), deutscher Altphilologe
 Ed Neumeister (* 1952), amerikanischer Jazzposaunist und -komponist
 Emilie Neumeister (* 1999), deutsche Schauspielerin
 Erdmann Neumeister (1671–1756), deutscher Kirchenliederdichter, Poetiker und Theologe der Barockzeit
 Erdmann Neumeister (Journalist) (?–2016), deutscher Journalist
 Günter Neumeister (* 1951), deutscher Agraringenieur und Politiker (SPD)
 Hanna Neumeister (1920–2010), deutsche Politikerin (MdB)
 Hans Neumeister (1908–1996), ehemaliger politischer KZ-Häftling und nach 1945 Führer durch die Nationale Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald
 Hans Neumeister (Geograph) (1939–2017), deutscher Geograph
 Heddy Neumeister (1901–1977), deutsche Journalistin
 Johann August Neumeister (1730–1802), sächsischer Kattundrucker
 Johannes Numeister (auch Neumeister; † um 1512), Buchdrucker
 Jörn Neumeister (* 1987), deutscher Fußballspieler
 Marc Neumeister (* 1984), deutscher Theaterschauspieler, Regisseur und künstlerischer Leiter
 Max Neumeister (1849–1929), deutscher Forstmann und Direktor der Sächsischen Forstakademie
 Michael Neumeister (* 1985), deutscher Volleyballspieler
 Rudolf Neumeister (1925–2017), deutscher Kunstauktionator
 Wolf Neumeister (1897–1984), deutscher Drehbuchautor

Siehe auch:
 Weingut Neumeister, steirisches Weingut
 Neumeister Münchener Kunstauktionshaus